Писарщина () — село,
Григоровский сельский совет,
Гребёнковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320881303. Население по переписи 2001 года составляло 161 человек.

Географическое положение 
Село Писарщина находится на берегу реки Сухая Оржица,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Саевка,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Григоровка.
На реке небольшая запруда.
Рядом проходит железная дорога, станция Писарщина в 3-х км.

История 
 Писарщина основана писарем Лубенского полка Савицким Степаном Васильевичем (1684- 1751), отсюда пошло и название села.
 Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов .
 до 1917 влились хутора Матузков (Матузковщина) и Жилы.
 Приписана к Николаевской церкви в Свечковке.

Примечания